Flurtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flurtjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Flurtjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (11,4 ha)
Lilla Flurtjärnen, sjö i Bollnäs kommun, 
Flurtjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn